Томмазо Вайлатти (; 2 января 1986, Венария-Реале) — итальянский футболист, происходит из семьи синти, полузащитник клуба «Кавур».

Карьера 
Томмазо Вайлатти начинал играть в детской школе клуба «Торино» уже в возрасте шести лет. Пройдя длинный путь от детской школы до взрослой команды, Вайлатти дебютировал в основном составе 28 ноября 2004 года в матче серии В против клуба «Модена», который туринский клуб проиграл 0:3. В августе 2005 года после банкротства «Торино» и смены названия и логотипа, Вайлатти решил остаться в клубе и даже стал, по версии Cercasi Calciatore Disperatamente (департамент поиска футболистов), лучшим молодым футболистом Италии.

В августе 2006 года Вайлатти на правах аренды переходит в клуб «Виченца», в котором выступает в 20-ти матчах. По возвращении в клуб, новый тренер команды Вальтер Новеллино решает сделать ставку на молодом футболисте, но зимой Вайлатти получает травму и после восстановления теряет место в основе, а потом завершает сезон в «Ливорно», будучи отданным в аренду. C 2008 года Вайлатти вновь игрок «Торино».

11 сентября 2010 года подписал годичный контракт с «Тернаной».

22 ноября 2012 года присоединился к клубу «Тревизо».

Статистика

Ссылки 
 Профиль на torinofc.it
 
 
 
 Профиль на сайте tuttocalciatori.net

Футболисты Италии
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Тревизо»